Ва́йнио () — финская фамилия. Известные носители:

 Вайнио, Мартти (род. 1950) — финский бегун, чемпион Европы 1978 года.
 Вайнио, Нанна (род. 1991) — финская бадминтонистка.
 Вайнио, Эдвард Аугуст (1853—1929) — шведский и финский лихенолог.
 Вайнио, Юха (1938—1990) — финский певец и поэт.